Сапота — назва декількох фруктів, що ростуть в Латинській Америці. Деякі з них не відносяться до родини сапотових, а названі так тільки через зовнішню схожість.

 Сапота (біла або жовта сапота)
 Чорна сапота
 Саподіла

Перелік фруктів, що носять назву «сапота»: